Prokop Lipski (zm. 1638) – pisarz ziemski kaliski
 Prokop Jan Lipski – kasztelan rogoziński, stolnik poznański i wschowski
 Prokop Lipski (zm. 1758) – oboźny koronny, miecznik poznański